Lordkammarherre kan syfta på:

 Lord Chamberlain – den högsta tjänstemannen i det brittiska kungahuset
 Lord Great Chamberlain – en person med befäl över Westminsterpalatset